Die Weltcupsaison 2007/08 im Rennrodeln begann am 16. November 2007 im US-amerikanischen Lake Placid und endete am 17. Februar 2008 mit einem Doppel-Weltcup im lettischen Sigulda.

Für Olympiasiegerin Silke Kraushaar-Pielach war es die letzte Saison.

Weltcupergebnisse

Gesamtstand im Einsitzer der Frauen

Gesamtstand im Einsitzer der Männer

Gesamtstand im Doppelsitzer der Männer

Mannschaftswettbewerb

Nationenwertungen

Weblinks 
 Vollständige Weltcup-Gesamtwertung der Frauen 2007/08 auf fil-luge.org (abgerufen am 9. März 2023)
 Vollständige Weltcup-Gesamtwertung der Männer 2007/08 auf fil-luge.org (abgerufen am 9. März 2023)
 Vollständige Weltcup-Gesamtwertung der Doppelsitzer 2007/08 auf fil-luge.org (abgerufen am 9. März 2023)

2007/2008
Wintersport-Weltcup 2007/08